Симфония № 13 може да се отнася за:
 Симфония № 13 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Симфония № 13 (Дмитрий Шостакович)
 Симфония № 13 (Йозеф Хайдн)